het jaar 2020 of het getal 2020 in Romeinse cijfers.
 Modules & Metaclasses++, een pakket met uitbreidingen voor de computertaal C++.